Sun d'Or International Airlines  (code AITA : 2U - anciennement 7L ; code OACI : ERO) est une compagnie aérienne israélienne. 

Fondée en 1977, cette compagnie charter israélienne appartient à la compagnie nationale israélienne El Al. Sun d'Or propose de l'aéroport international David-Ben-Gourion en Israël, des vols vers l'Europe pour des destinations touristiques et balnéaires.

Flotte 

Elle dispose de deux avions de type Boeing 737-800 (immatriculés : 4X-EKM, 4X-EKR)

Liens externes 
  Site officiel
  Descriptif complet compagnie Sun d'Or

Compagnie aérienne ayant son siège en Israël